Die Badminton-Juniorenweltmeisterschaft 2007 fand in  , Neuseeland, statt. Folgend die Ergebnisse des Herrendoppels.

Setzliste 
  Li Tian/Chai Biao (Finale)
  Lim Khim Wah/Mak Hee Chun (Halbfinale)
  Chris Adcock/Marcus Ellis (Viertelfinale)
  Zhang Nan/Qiu Zihan (Viertelfinale)
  Afiat Yuris Wirawan/Wifqi Windarto (Viertelfinale)
  Mikkel Elbjørn/Emil Holst (3. Runde)
  Sebastian Rduch/Josche Zurwonne (3. Runde)
  Ong Jian Guo/Goh V Shem (Halbfinale)

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Endrunde

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

Juniorenweltmeisterschaft 2007
Juniorenweltmeisterschaft
Juniorenweltmeisterschaft 2007
Weltmeisterschaft 2007